Заболотцы — название населённых пунктов на Украине:

 Заболотцы — село в Бродовском районе Львовской области.
 Заболотцы — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Заболотцы — село в Луцком районе Волынской области.